Luc Bourdon peut désigner :
 Luc Bourdon (1987-2008), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Luc Bourdon, un réalisateur, vidéaste et scénariste québécois.